Eduardo Calvo puede designar a:

 Eduardo Calvo (actor) (1918-1992) , un actor español;
 Eduardo Calvo (humorista) (1962), un humorista y director de teatro argentino.
 Eduardo Calvo (poeta) (1896-1959), empresario teatral y letrista de tango nacido en España y residente en Argentina cuyo nombre completo era Eduardo Calvo Souto.